

Geografia

Austria 
 Dobl-Zwaring – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Niemcy 
 Dobl – dzielnica Pasawy
 Dobl – dzielnica Vilshofen an der Donau